Юзель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Юзель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор